Jabuka, qui signifie pomme dans les langues sud-slave, est un toponyme qui peut désigner :

Jabuka, un village situé dans la municipalité de Foča-Ustikolina, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jabuka, un village situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Jabuka, un village situé dans la municipalité de Grude, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jabuka, un village situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
Jabuka, un village situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;

Jabuka, une localité située dans la municipalité de Trilj, comitat de Split-Dalmatie ;
Jabuka est une île inhabité situé à l'est de l'île de Vis;

Jabuka, un village situé dans la municipalité de Kolašin ;
Jabuka, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;

Jabuka, une localité située dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Pančevo, district du Banat méridional ;
Jabuka, un village situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor ;
Jabuka/Jabukë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zubin Potok/Zubin Potok, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.

Voir aussi

 Jabuka, une opérette de Johann Strauss II.